De UEFA Champions League van 2005-2006 gaat de boeken in als het eerste en enige toernooi waarin de titelverdediger niet rechtstreeks toegelaten wordt tot de eerste ronde. Titelverdediger Liverpool FC eindigde in de Engelse Premiership als vijfde maar de UEFA had een limiet gesteld van maximaal vier clubs uit een land in de Champions League. Dit aantal is echter het aantal waar Engeland volgens de UEFA-coëfficiënt recht op heeft, hierdoor zou Liverpool de vijfde club worden en dat mag niet. Hierdoor kreeg de FA een keuze tussen Liverpool in de eerste ronde en Everton FC in het UEFA Cup toernooi of Everton in de derde voorronde en Liverpool in de UEFA Cup. De FA koos het laatste waarna de UEFA op 10 juni 2005 besloot om Liverpool alsnog toe te laten tot de eerste voorronde, daarnaast kreeg Liverpool geen 'landsbescherming': Liverpool kon ook andere Engelse clubs loten in de eerste rondes, terwijl dit normaal pas vanaf de kwartfinales geldt. Daarnaast besloot de UEFA dat als de titelverdediger zich niet via de nationale competitie heeft geplaatst dit ten koste gaat van de nr. 4. Deze zal dan UEFA Cup moeten spelen in plaats van de derde voorronde van de Champions League. Liverpool begon samen met 23 andere clubs in de eerste voorronde van de Champions League op 12 juli. De eerste ronde van het hoofdtoernooi begon ruim twee maanden later, op 13 september. De finale werd gespeeld in Stade de France, in Frankrijk. FC Barcelona pakte er de beker na 1-2 winst tegen Arsenal FC. De overwinning betekende voor Barcelona de eerste Champions League-winst en de tweede winst van de "Cup met de grote oren". Het was de elfde Spaanse winst van deze beker.

Deelnemende teams
74 ploegen uit 50 UEFA-landen namen deel aan de Champions League of de voorrondes in 2005/06. De volgende tabel toont alle deelnemers. De landen zijn gerangschikt volgens de UEFA-rangschikking uit 2004. Per land staan de clubs gerangschikt volgens hun plaats in de eindstand van de nationale competities. De coëfficiënt komt uit de UEFA-rangschikking voor clubs uit 2005. Dit getal wordt gebruikt voor de verdeling van de clubs bij de lottrekking.

Voorrondes
Aan de voorrondes deden 58 clubs mee, 24 begonnen in de eerste voorronde, 16 in de tweede voorronde en 18 in de derde voorronde. Uiteindelijks zullen zich 16 clubs voegen bij de 16 clubs die zich al hadden geplaatst.

Eerste voorronde

Tweede voorronde
Een van de 16 clubs die in de tweede voorronde instroomden was het Belgische RSC Anderlecht. Zij namen het in de tweede voorronde op tegen het Azerbeidzjaanse Neftçi uit Bakoe.

RSC Anderlecht
Op 26 juli vond de eerste wedstrijd plaats tussen Anderlecht en Neftçi, het zou een simpele zege voor de Belgen worden. Na een helft stond het al 4-0 dankzij Hannu Tihinen, Nenad Jestrović, Mbo Mpenza en Bart Goor. Ver in de tweede helft werd het 5-0 voor Anderlecht door een doelpunt van Yves Vanderhaeghe. Op 3 augustus stond de return van de ontmoeting tussen Neftçi en Anderlecht op het programma. Het eerste en enige doelpunt van de wedstrijd werd al in de 5e minuut gescoord vanaf de strafschopstip. Vadim Boret scoorde voor Neftçi. Ondanks deze nederlaag plaatste RSCA zich desondanks voor de derde voorronde dank een 5-1-overwinning over de twee wedstrijden.

Uitslagen

Derde voorronde
De derde voorronde is het beginstation voor Ajax en Club Brugge. Daarnaast beginnen 15 andere clubs in deze ronde. Ook de 14 winnaars van de tweede voorronde waaronder Anderlecht doen mee aan deze ronde.

Club Brugge
In de Noorse hoofdstad Oslo vond op 9 augustus de eerste wedstrijd tussen Vålerengen IF en Club Brugge plaats. Er zou uiteindelijk slechts een doelpunt vallen deze was in het voordeel van de Noorse club; Steffen Iversen scoorde in de 57e minuut de 1-0.Het tweede duel tussen Club Brugge en Vålerengen vond plaats op 24 augustus in het Jan Breydelstadion in Brugge. In dit duel viel er net als in de heenwedstrijd een doelpunt en ook dit keer was het in het voordeel van de thuisclub. Boško Balaban was in de 79e minuut de doelpuntenmaker voor Brugge. Na 84 minuten moest Vålerengen met tien man verder nadat Kjetil Wæhler de rode kaart kreeg voorgehouden. Door de 1-1 na 180 minuten over twee duels moest er worden verlengd. Ook na dertig minuten verlengen bleef het 1-1, zodat de strafschoppenserie de beslissing moest maken. In de serie was Brugge de gelukkigste voor hen miste enkel Grégory Dufer terwijl voor Vålerengen Bernt Nicolai Hulsker en Freddy dos Santos misten hierdoor plaatste Club Brugge zich voor de eerste ronde van de Champions League.

Ajax
Op 10 augustus stonden Brøndby IF en Ajax voor het eerst tegenover elkaar in het Deense Brøndby. De 0-1 viel in de 31e minuut en werd door de Zweed Markus Rosenberg gescoord. Nog geen twee minuten later stond het alweer gelijk door een doelpunt van Morten Skoubo. In de 73e minuut kwam Ajax weer op voorsprong dankzij Ryan Babel. In de laatste minuut maakte Fransman Julien Escudé de gelijkmaker voor Brøndby met een eigen doelpunt.Op 24 augustus vond de return plaats van Ajax-Brøndby in de Amsterdam ArenA. De Nederlandse recordkampioen kwam in de 44e minuut op een 0-1-achterstand door een doelpunt van de Zweed Johan Elmander. Na rust wordt het al in de 50e minuut werd het weer gelijk door een doelpunt van Ryan Babel. Tien minuten voor tijd scoorde Wesley Sneijder 2-1, en vlak voor tijd scoorde Sneijder ook de 3-1, hierdoor won Ajax over twee duels met 5-3 van Brøndby en plaatste zich voor de Champions League.

RSC Anderlecht
In het Constant Vanden Stockstadion speelden Anderlecht en Slavia Praag (uit Tsjechië) op 10 augustus hun eerste duel in de derde voorronde van de Champions League. Alle doelpunten vielen in de eerste helft. Bart Goor bracht Anderlecht binnen 10 minuten op 1-0, Lukas Jarolim scoorde de gelijkmaker en Mbo Mpenza scoorde de winnende goal voor Anderlecht.Op 24 augustus stonden Slavia Praag en Anderlecht tegenover elkaar in Praag. Uiteindelijk scoorden Serhat Akın en Mbo Mpenza de twee doelpunten in de tweede helft voor Anderlecht dat over twee duels met 4-1 won en zich daarmee plaatste voor de Champions League.

Uitslagen

Eerste ronde
De eerste ronde van de Champions League is in het seizoen 2005/06 net als de voorgaande seizoenen een groepsfase. Voor een overwinning krijgt een club drie punten en voor een gelijkspel een. Als twee clubs in een groep evenveel punten heeft telt de totaal uitslag van de twee wedstrijden tussen de twee clubs. Bij drie clubs met gelijke punten bepaald de stand zonder de vierde ploeg de volgorde van deze clubs, als alle clubs even veel punten heeft telt eerst het doelsaldo en vervolgens het aantal doelpunten voor, dit geldt ook als het onderling resultaat geen uitsluitsel geeft. Is dit ook nog niet genoeg dan is de UEFA-coëfficiënt doorslaggevend. De nummers een en twee plaatsen zich voor de achtste finale, de nummers drie plaatsen zich voor de derde ronde van de UEFA Cup.

Groep A
Club Brugge speelde op 14 september in de eerste wedstrijd thuis tegen Juventus. Er werd met 1-2 verloren. Doelpunten waren van Pavel Nedvěd en David Trezeguet van Juventus en Jeanvion Yulu-Matondo voor Club.Op 27 september speelde Club Brugge in München tegen Bayern München, Bayern won door een doelpunt van Martín Demichelis.Op 18 oktober speelde Club Brugge in de derde speelronde tegen Rapid Wien in Wenen. Door een doelpunt van Balaban in de 75e minuut won Club met 1-0.In de return scoord Rapid binnen een minuut de 0-1 via Marek Kincl. Maar na een half uur stonden de Bruggelingen al 2-1 voor door goals van Portillo en Balaban. In de tweede helft bepaalde Verheyen namens Club en Steffen Hofmann namens Rapid de 3-2-eindstand. Hierdoor was Club Brugge zeker van een plaats in de derde ronde van de UEFA CupNet als in Brugge verloor Club ook in Turijn nipt van Juventus Alessandro Del Piero scoorde het enige doelpunt. Doordat Rapid verloor verzekerde Club zich voor de derde ronde van de UEFA CupIn de afsluitende thuiswedstrijd tegen Bayern scoorden Claudio Pizarro en Javier Portillo de doelpunten.

Wedstrijden

Stand

Groep B
Ajax ontsnapte in zijn eerste wedstrijd (tegen AC Sparta Praag) ternauwernood aan een nederlaag. De Tsjechen stonden na 90 minuten met 1-0 voor dankzij Miroslav Matusovic. Sneijder scoorde echter in blessuretijd met een afstandsschot waardoor Ajax het eerste punt veroverde.Op 27 september was Arsenal FC in Amsterdam de tegenstander van Ajax, Al vroeg in de wedstrijd kwam Arsenal FC op voorsprong door een doelpunt van Fredrik Ljungberg halverwege de tweede helft kreeg Arsenal FC een strafschop nadat José Antonio Reyes struikelde over Ajax' keeper Hans Vonk. Robert Pirès maakte met deze strafschop de 0-2. Vlak na de 0-2 bepaalde Markus Rosenberg de eindstand op 1-2.Op 18 oktober speelde Ajax tegen FC Thun. In de 36e minuut opende Yannis Anastasiou de score voor Ajax en na tien minuten in de tweede helft bracht hij de 2-0-eindstand op het scorebord.Omdat het stadion van Thun te klein is werd de return in Bern gespeeld. Sneijder opende na een klein half uur de score via een rebound van de keeper. Na rust bracht Mauro Lustrinelli de ploegen weer in evenwicht. Nog geen tien minuten later bracht Anastasiou Ajax weer op voorsprong. Adriano Pimenta maakte een kwartier voor tijd de gelijkmaker waarna het daarbij leek te blijven totdat Nigel de Jong en Nourdin Boukhari Ajax in de blessuretijd toch nog een ruime overwinning bezorgden.Thuis tegen Sparta Praag plaatste Ajax zich voor de achtste finale door met 2-1 te winnen. De Amsterdamse goals werden gescoord door Nigel de Jong, het Tsjechische doelpunt werd gescoord door Martin Petráš.De laatste wedstrijd tegen Arsenal FC leverde geen doelpunten al kreeg Arsenal FC net als in de eerste wedstrijd een strafschop welke door Thierry Henry werd gemist.

Wedstrijden

Stand

Groep C
Wedstrijden
{| width=100% cellspacing=1
!width=20%|
!width=12%|
!width=20%|
!
|-
|Eerste speeldag
|- style=font-size:90%
|align=right|Udinese
|align=center|3–0
|Panathinaikos
|- style=font-size:90%
|align=right|Werder Bremen
|align=center|0–2
|Barcelona
|-
|Tweede speeldag
|- style=font-size:90%
|align=right|Barcelona|align=center|4–1|Udinese|- style=font-size:90%
|align=right|Panathinaikos|align=center|2–1|Werder Bremen|-
|Derde speeldag
|- style=font-size:90%
|align=right|Panathinaikos|align=center|0–0|Barcelona|- style=font-size:90%
|align=right|Udinese|align=center|1–1|Werder Bremen|-
|Vierde speeldag
|- style=font-size:90%
|align=right|Barcelona|align=center|5–0|Panathinaikos|- style=font-size:90%
|align=right|Werder Bremen|align=center|4–3|Udinese|-
|Vijfde speeldag
|- style=font-size:90%
|align=right|Panathinaikos|align=center|1–2|Udinese|- style=font-size:90%
|align=right|Barcelona|align=center|3–1|Werder Bremen|-
|Zesde speeldag
|- style=font-size:90%
|align=right|Udinese|align=center|0–2|Barcelona|- style=font-size:90%
|align=right|Werder Bremen|align=center|5–1|Panathinaikos|}StandGroep DWedstrijdenStandGroep E
PSV speelde op 13 september zijn eerste (thuis)wedstrijd tegen het Duitse Schalke 04. In de 33e minuut scoorde Jan Vennegoor of Hesselink met een kopbal. Na de rust kregen de Duitsers verscheidene kansen, maar het bleef 1-0.Op 28 september speelde PSV in Istanboel tegen Fenerbahçe. Tegen het einde van de eerste helft verloor Vennegoor of Hesselink zijn evenwicht in het eigen stafschopgebied. Tijdens zijn val raakte hij de bal met de hand waarop scheidsrechter Manuel Mejuto González besloot een strafschop voor Fenerbahçe te geven. Alex zette deze penalty om in een doelpunt, hij zou later, in de tweede helft, ook de 2-0 scoren. Nog in de eerste helft kreeg Vennegoor zijn tweede gele kaart waardoor PSV met 10 man kwam te spelen. In blessure tijd maakte Appiah de 3-0.AC Milan was op 19 oktober de tegenstander van PSV in het San Siro stadion. In deze wedstrijd vielen geen doelpunten en maakte Ismaïl Aissati zijn Europees debuut. Hij is met 17 jaar en 64 dagen oud de jongste debutant voor PSV ooit.Op 1 november vielen er echter wel doelpunten toen PSV AC Milan ontving in het Philips stadion. De Eindhovenaren wonnen met 1-0 dankzij Farfán.Net als in Istanboel moest PSV ook in Gelsenkirchen een strafschop toestaan die door Levan Kobiasjvili werd benut. Uiteindelijk zou hij een hattrick scoren met onder andere een tweede strafschop.In de thuiswedstrijd tegen Fenerbahçe plaatste PSV zich voor de achtste finale van de Champions League door een 2-0 zege. Phillip Cocu en Farfán maakten de doelpunten.WedstrijdenStandGroep FWedstrijdenStandGroep G
Anderlecht speelde op 13 september in de eerste wedstrijd uit bij Chelsea FC. De thuisclub won met 1-0. Het enige doelpunt werd door Frank Lampard gescoord.Op 28 september speelde Anderlecht tegen Real Betis. Anderlecht verloor wederom met 0-1, Ricardo Oliveira was de doelpuntenmaker. Ook de thuiswedstrijd tegen Liverpool werd door Anderlecht met 0-1 verloren. Ditmaal was Djibril Cissé de doelpuntenmaker.In de return tegen Liverpool brak Anderlecht met de traditie om met 1-0 te verliezen, de traditie om te verliezen en niet te scoren bleef echter wel bestaan want Liverpool won met 3-0, dankzij Morientes, Luis García en Cissé. Jestrovic van Anderlecht kreeg, koud in het veld, bij een 2-0 een rode kaart wegens een ruzie met scheidsrechter Kim Milton Nielsen.Thuis tegen de andere Engelse club, Chelsea werd er met 0-2 verloren, Hernán Crespo en Ricardo Carvalho scoorden de Engelse doelpunten. Door deze nederlaag en het gelijkspel van Betis was Anderlecht uitgeschakeld voor een verder Europees avontuur.De laatste wedstrijd voor Anderlecht eindigde in de eerste overwinning van Anderlecht in 2 jaar in de Champions League. Vincent Kompany maakte de enige treffer.WedstrijdenStandGroep HWedstrijdenStandAchtste finale
Op 16 december vond de loting van de 1/8 finales plaats. Hier werd geloot met de winnaars van elke poule in pot 1 en de nummers twee in pot 2. Een club kon niet uitgeloot worden tegen een club uit hetzelfde land, of waar men in de eerste ronde al tegen gespeeld had. De heenwedstrijden werden gespeeld op 21 en 22 februari. Zeven returns vonden twee weken later plaats, die van Ajax-Inter Milaan was drie weken later. De achtste finale wordt gespeeld met rechtstreekse uitschakeling.

Ajax
In de eigen Amsterdam ArenA leek Ajax Internationale te gaan verslaan nadat Klaas-Jan Huntelaar en Mauro Rosales de Amsterdamse club op 2-0 zetten, maar Dejan Stanković en Julio Cruz brachten de Italiaanse club op gelijk hoogte. In het Stadio Giuseppe Meazza won Internazionale met 1-0, niet door de strafschop van Adriano in de eerste helft maar door een doelpunt van wederom Dejan Stanković een kwartier na rust. Hiermee werd Ajax uitgeschakeld.

PSV
PSV nam het in de achtste finale op tegen Olympique Lyonnais. In de thuiswedstrijd scoorde Juninho Pernambucano, voor de Fransen het enige doelpunt. In de uitwedstrijd was het krachtverschil te groot en zorgden Tiago (2x), Sylvain Wiltord en Fred voor de 4-0-eindstand, waarmee ook PSV was uitgeschakeld.Wedstrijden'''

Kwartfinale
De loting vond plaats op vrijdag 10 maart om 12 uur in Nyon.

Halve finale

Finale

Kampioen

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 2005/06